Margance je lahko:
 Margance, Trgovište (Srbija)
 Margance, Vranje (Srbija)